Али Махмуд Таха (,  3 августа 1901 года, Эль-Мансура, Египет — 17 ноября 1949 года, Каир, Египет) — египетский поэт — лирик.

Биография 
Родился 3 августа 1901 года года в Эль-Мансуре, в дельте Нила.

В 1924 году окончил школу прикладных искусств. Печататься начал с 1927 года. Примыкал к поэтам-романтикам, группировавшимся вокруг журнала «Аполло». Влияние творчества французских поэтов- романтиков (Альфонса де Ламартина) и символистов (Шарля Бодлера, Поля Верлена), а также поэзии Х. Мутрана способствовали формированию своей поэтической манеры, с музыкальностью стиха и особой интенсивной ритмикой. Сборники стихов: «Странствующий моряк» (1934), «Блуждающие души» (1941), «Цветы и вино» (1943), «Восток и запад» (1947) и другие отличаются не только определённой новизной тематики, но и отточенностью стихотворных форм.

На родине его называли «инженер» и «потерявшийся матрос» в честь его профессии и первого сборника стихов.

Его стихи «Озеро Комо», «Слепой музыкант» описывают его впечатления от путешествий по Италии, Швейцарии, Австрии и Германии. Некоторые из его стихотворений («Гондоза», «Ночи Клеопатры») были исполнены известным певцом Абд аль-Ваххабом.

Песня «С одного континента на другой», написанная в жанре исторической баллады, посвящена арабским полководцам, покорившим Испанию. Некоторые исследователи его творчества называют эти стихи националистическими или даже провокационными.

В Египте Махмуда Али Таху называли поэт-реформист (шаирайн муджаддидайн). В конце жизни Таха писал стихи гражданско-патриотического содержания: «Египет», «Призыв к свободе» и другие.

Скончался поэт после непродолжительной болезни 17 ноября 1949 года в Каире, не дожив до революции 1952 года всего несколько лет.

Примечания

Литература 
 Современная арабская литература, М., 1960, с. 43, 116; Шауки Дайф, Дирасат фи-ш-шиар аль-араби аль-муасир, Каир, 1959; Али Махмуд Таха, Дамаск, 1962.

Поэты Египта